Mettupalayam ist der Name folgender Orte in Indien:

 Mettupalayam, Stadt im Distrikt Coimbatore, Tamil Nadu
 Mettupalayam (Kanchipuram), Dorf im Distrikt Kanchipuram, Tamil Nadu
 Mettupalayam (Tiruchirappalli), Stadt im Distrikt Tiruchirappalli, Tamil Nadu